Алфавітний список грецьких художників.

А 
 Георгіос Аліхос (1842-1909)
  (1882-1963)

Б

В 
 Теодорос Врізакіс (1814-1878)

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К 
 Франко Кателано

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Греція
 
Г